Нурке́н Калдыбе́кович Мазба́ев (; 4 июня 1972, Тараз, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, нападающий. Двукратный чемпион страны (1996 и 2000) и трёхкратный обладатель Кубка Казахстана (все титулы с разными командами).

Карьера

Клубная 
Первым профессиональным клубом был «Тараз». В 20 лет дебютировал в чемпионате Казахстана. Стал чемпионом Казахстана в сезоне 1996 года и лучшим бомбардиром чемпионата в 1995 (19 голов) и 1997 году (16 голов). После 6 сезонов в «Таразе», выиграв с ним ещё две серебряные медали (1995 и 1997), Мазбаев ушёл в кызылординский «Кайсар» с вратарём с Воскобойниковым — лучшим футболистом сезона.

В «Кайсаре» стал финалистом Кубка Казахстана 1998 года и выиграл Кубок Казахстана 1999.

С астанинским «Женисом» стал снова чемпионом страны в 2000 году, а с алматинским «Кайратом» выиграл Кубок Казахстана 2001.

Затем перешёл в «Тобол», был капитаном команды. 2 июня 2003 года стал первым футболистом в составе «Тобола», который забил в еврокубках.

В 2004 году окончательно вернулся в родной клуб «Тараз» и 11 ноября на Центральном стадионе Тараза забил единственный победный гол алматинскому «Кайрату» в финале Кубка Казахстана.

Закончил карьеру в 2007 году. Всего в чемпионате Казахстана провёл за 16 сезонов (1992—2007) 400 матчей и забил 142 гола. Четвёртый в истории по результативности в чемпионате Казахстана после Нурбола Жумаскалиева и земляков Мурата Тлешева и Олега Литвиненко.

В сборной 
В сборной сыграл 13 матчей, забил 2 гола. Закрепиться в составе помешала травма.

Тренерская 
После завершения карьеры стал спортивным директором в «Таразе».

С 2008 года по 2009 год тренировал клуб Первой лиги ОСШИОСД. Затем его назначили помощником главного тренера в юношеской сборной Казахстана.

В 2010 году стал помощником главного тренера в родном «Таразе».

В 2015—2016 был тренером сборной Казахстана по футболу.

В мае 2017 года стал ассистентом Виктора Пасулько в кокшетауском «Окжетпесе».

В январе 2018 года стал тренером-селекционером, а затем спортивным директором родного клуба «Тараз», выступавшего в Первой лиге. С июня после ухода Ваита Талгаева назначен главным тренером команды. Сумел со второго места вывести команду обратно в Премьер-лигу. Но в клубе не остался.

В июле 2019 года был назначен спортивным директором пятикратного чемпиона Казахстана столичной «Астаны».

Достижения

Игрок 
«Тараз»
  Чемпион Казахстана: 1996
   Вице-чемпион Казахстана: 1995, 1997
 Обладатель Кубка Казахстана: 2004

«Кайсар»
 Финалист Кубка Казахстана: 1997/98
 Обладатель Кубка Казахстана: 1998/99

«Женис»
  Чемпион Казахстана: 2000

«Кайрат»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2001

Тренер 
«Тараз»
  Победитель Первой лиги Казахстана: 2018

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Женис»
Футбольные тренеры Казахстана
Тренеры ФК «Тараз»
Тренеры ФК «Лашын»
Тренеры ФК «Окжетпес»